Ка́менско́е (), в 1936—2016 годах — Дне́продзержи́нск () — город в Днепропетровской области Украины, административный центр Каменского района и Каменской городской общины. До 17 июля 2020 года был городом областного подчинения.

В Каменском родился Л. И. Брежнев — советский государственный и партийный деятель, генеральный секретарь ЦК КПСС в 1964—1982 годах.

Географическое положение 
Город Каменское находится на берегах реки Днепр (в основном на правом берегу), у плотины Среднеднепровской ГЭС, выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Аулы (Криничанский район), ниже по течению примыкает посёлок Карнауховка. Через город проходят автомобильные дороги , , ,  и . Город Каменское — крупный железнодорожный узел (станции Правда, Каменское-Пассажирский, Каменское, Тритузная, Каменское-Левобережный, Карнауховка и Запорожье-Каменское).

Районы города 
 Заводской
 Пивденный (Южный)
 Днепровский

История 
Важную роль в образовании населённого пункта сыграло казачество: по преданию, сёла Романково и Каменское, на месте которых расположен ныне город, основаны запорожскими казаками. Первое письменное упоминание о селе Каменском датировано 1750 годом. В период Новой Сечи (1734—1775) Каменское входило в состав Кодацкой паланки Войска Запорожского.

В 1887—1889 гг. польскими, бельгийскими и французскими акционерами был построен Днепровский металлургический завод на землях, выкупленных у сельского товарищества. Это привело к быстрому росту села. В конце XIX — начале XX века построены поселения для служащих и рабочих завода — Верхняя и Нижняя колонии. В 1896 году в селе насчитывалось 18 тыс. жителей, а в 1913 году — 40 407 чел., в том числе 24 475 украинцев, белорусов и русских, 14 175 поляков, 1 220 евреев. С июня 1917 года решением Временного правительства селу Каменскому присваивается статус города с названием Каменский.

1 февраля 1936 года город был переименован в Днепродзержинск в честь советского государственного деятеля Ф. Э. Дзержинского. В 1938 году в его состав вошли сёла Романково и Тритузное. В годы индустриализации в городе были построены вагоностроительный, коксохимический, котельно-сварочный, азотно-минеральный, цементный и бетонный заводы, швейная фабрика и ряд других предприятий. Перед Второй мировой войной в городе насчитывалось 148 тыс. жителей.

Вторая мировая война стала тяжёлым испытанием для города. Около 18 тысяч днепродзержинцев воевали на фронте, около 11 тысяч из них полегло на поле боя. В годы оккупации города, которая продолжалась 26 месяцев, нацистами было расстреляно 1069 днепродзержинцев, 2999 человек были вывезены на принудительные работы в Германию.

25 октября 1943 года город был освобождён советскими войсками и уже на 26-й день после этого была проведена первая плавка на Днепровском металлургическом комбинате. Полное восстановление города было завершено в 1950 году.

В послевоенное время промышленный комплекс города пополнялся новыми заводами. Введена в эксплуатацию Днепродзержинская (Среднеднепровская) ГЭС. В 1950—1980 годах был сформирован современный архитектурный облик города. Появились новые застройки, в том числе на левом берегу Днепра. В 1970 году город был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

В историю независимой Украины Каменское вошёл как город, в котором впервые, согласно новой Конституции Украины, был избран городской голова — В. Я. Швец.

В апреле и мае 2015 года был принят Верховной радой Украины и подписан президентом Украины закон «О запрете пропаганды коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов», согласно которому город должен быть переименован к началу 2016 года. Наиболее вероятным называлось переименование в Каменск, производное от исторического названия Каменское. К сентябрю прошли общественные слушания и интернет-голосование горожан на официальном сайте городской администрации по вариантам переименования в Каменск (производное от исторического названия Каменское), Днепровск (при этом такое же название предложено одним из вариантов для переименования областного центра Днепропетровска), Днепрокаменск и другие, из которых наибольшие предпочтения были отданы первым двум.

19 мая 2016 года Верховная рада Украины приняла постановление, согласно которому Днепродзержинск получил своё историческое название — Каменское.

Население 
Население на 1 марта 2015 года составляло 239 927 постоянных жителей и 240 477 человек наличного населения, в границах горсовета — соответственно 246 891 и 247 449 человек, на 1 января 2017 года в границах горсовета — 244 201 житель, в том числе: город Каменское — 237 244 чел., пгт Карнауховка — 6663 чел., посёлок Светлое — 294 чел.

Численность населения на 1 января 2014 года — 248 439 человек в горсовете, в том числе: город Днепродзержинск — 241 475 чел., пгт Карнауховка — 6665 чел., посёлок Светлое — 299 чел. На 1 мая 2014 года — 248 017 человек в горсовете.

Численность населения города по годам:

Экономика 
По географическому положению, истории хозяйственного развития и производственному профилю у Каменского много общего с городом Днепром. Между этими городами вдоль соединяющих их рек, железнодорожной и автомобильной дорог, расположились посёлки, большинство жителей которых работают на предприятиях обоих городов.

Главные отрасли промышленности:
 металлургическая — Днепровский металлургический комбинат (ДМК) — одно из крупнейших предприятий промышленного комплекса Украины с полным металлургическим циклом по выпуску 5600 тыс. тонн агломерата, 4350 тыс. тонн чугуна, 3850 тыс. тонн стали, 3829 тыс. тонн готового проката. ПАО ДМК — единственный на Украине поставщик катаной осевой заготовки для железнодорожного транспорта, шпунтовых свай типа Ларсен, рельсов контактных для метрополитена, стальных мелющих шаров, трубной заготовки;
 машиностроительная — ПАО «Днепровагонмаш» (ДВЗ им. газеты «Правда»), одно из ведущих предприятий Украины и стран СНГ по проектированию и изготовлению грузовых вагонов для магистральных железных дорог и различных отраслей промышленности;
 химическая — ПАО «ДнепрАзот» (входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины) и химический комбинат;
 коксохимическая — 2 коксохимических завода;
 промышленность стройматериалов — цементный завод (ОАО Днепроцемент), завод сборного железобетона, Завод Метиз;
 ГНПП «Цирконий» — единственный на Украине и один из пяти мировых производителей циркония металлического ядерночистого;
 ООО ПП «ЗИП» — крупнейший производитель лакокрасочной продукции на Украине.
 ряд предприятий пищевой промышленности;
 порт на Днепре, железнодорожный узел, автовокзал;

В Каменском работают 47 крупных промышленных предприятий, 1188 предприятий малого и среднего бизнеса. В структуре промышленного производства города преобладает металлургия и обработка металла (61,8 %), химическая отрасль (13,5 %), производство кокса (16,4 %), машиностроение (4,2 %), производство стройматериалов, электроэнергетики, деревообрабатывающая, пищевая, лёгкая и другие отрасли промышленности.

Важнейшие виды продукции: чугун, сталь, прокат, цемент, кокс, минеральные удобрения, электроэнергия, магистральные и промышленные вагоны. В последние годы появились и новые виды продукции — автобусы ДАЗ, выпускаемые Днепровским автобусным заводом.

В городе работает пять проектных и научно-исследовательских организаций. Одним из важнейших является Украинский государственный научно-исследовательский проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза (УкрДІАП). Институт осуществляет модернизацию действующих и проектирование новых производств в химической промышленности и смежных отраслях. По проектам института на территории СНГ и дальнего зарубежья построено свыше 100 агрегатов, из них  Также в городе работает Государственный проектный институт «Дніпродзержинськцивільпроект», имеющий 55-летний опыт выпуска проектной документации на застройку города.

Транспорт 

В городе действует четыре трамвайных маршрута, также перевозки осуществляются автобусами и маршрутными такси. Ближайший аэропорт находится в 40 км от города в Днепре.

2 июля 1996 года на линии городского трамвайного маршрута № 2-А (временного маршрута, организованного на время постройки нового Баглейского моста-путепровода) произошла катастрофа, повлёкшая множество жертв. Причиной аварии был отказ тормозной системы на крутом спуске. Этот инцидент породил многочисленные споры (в том числе за рубежом) о целесообразности строительства трамвайных линий в городах с гористым рельефом.

Экология 
Каменское — город с очень сложной экологической обстановкой. Не раз были предложения присвоить ему статус города экологического бедствия, которые так и не были воплощены в жизнь. Особенно загрязнена правобережная часть города, где в черте города расположены промышленные предприятия металлургического, химического, коксохимического комплекса. Также поблизости от населённых пунктов расположены хвостохранилища — хранилища отходов уранового производства ПХЗ (Приднепровского химического завода).

Две трети населения проживает на правом берегу. В левобережной части города нет скопления загрязняющих предприятий, но, в зависимости от направления ветра, сюда могут доноситься неприятные запахи от Орельской птицефабрики или Днепровского крахмало-паточного комбината.

Образование 

Среди учебных заведений города: Днепровский государственный технический университет (ДГТУ), индустриальный, энергетический, торгово-экономический техникумы, металлургический и технологический, физкультурный колледж, торгово-кулинарное, рабоче-промышленные, медицинское и музыкальное училища, а также учебное подразделение государственной пенитенциарной службы Украины — Днепродзержинское училище профессиональной подготовки персонала Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Культура 
В городе функционируют музей истории города Каменское, Академический музыкально-драматический театр имени Леси Украинки, театр-студия «Десятый квартал».

СМИ 
В Каменском в настоящий момент издаются следующие газеты:
 «Любимый город»
 «Событие»
 «ПРОСТО ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК»
 «Событие Сегодня»
 «Д. М. К. Деятельность. Мнения. Комментарии» — газета акционерного общества Днепровского металлургического комбината
 «Панорама Азота» — газета акционерного общества «ДнепрАзот»
 «Нова газета» — рекламные объявления
 «Наш репортёр» — закрыт в июне 2019 года
 «Город 5692»
Имеется коммунальный телеканал ТРК «МІС» (вещает в кабельной сети города), FM-радиостанция «Радио МиКомп».

В Каменском в настоящий момент работают следующие электронные издания:
 «Сайт Каменского 5692.com.ua», «Кстати+», Сайт «Событие», «Каменское», «Спорт Каменское-Днепродзержинск».

Спорт 

Среди наиболее популярных видов спорта — велоспорт, теннис, волейбол, футбол, шахматы, шашки, боевые искусства (бокс, тхэквондо, карате кёкусинкай, каратэ шотокан, айкидо, дзюдо, син му хапкидо, комбатан), тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, лёгкая атлетика, гимнастика (спортивная и художественная), плавание, академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, пейнтбол. В настоящее время бурно развиваются уличные (неофициальные) виды спорта, такие как паркур.

В городе действовали футбольный клуб «Сталь» и баскетбольный клуб «ДнепрАзот».

24 апреля 2010 года в окрестностях города проходил этап чемпионата Украины по ралли.

Города-побратимы 

  Кельце, Польша
  Темиртау, Казахстан
  Караганда, Казахстан
  Дрезден, Германия

Фотогалерея

Авиакатастрофа 1979 года 

11 августа 1979 года в небе близ Днепродзержинска столкнулись два самолёта Ту-134А авиакомпании «Аэрофлот», в результате чего погибли все находившиеся на них 178 человек, в том числе 17 членов футбольной команды «Пахтакор» (Ташкент). Эта катастрофа стала одной из крупнейших в истории авиации.

См. также 
 Проспект Свободы

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт Каменска 5692.com.ua

 
Города, награждённые орденом Трудового Красного Знамени
Города на Днепре
Переименованные населённые пункты Украины
Города Днепропетровской области
Города, которые ранее назывались в честь людей